Цей список є списком видів ссавців, записаних на Британських Віргінських островах. Із 21 зазначених у таблиці видів, 0 знаходяться в критичному положенні, 0 перебувають під загрозою зникнення, 1 є уразливим, 0 близькі до загрозливого стану.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Британські Віргінські острови
Ссавці Британських Віргінських островів